Давід Виборний (,  22 січня 1975, Їглава) — чеський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1990 року виступами за команду «Спарта» (Прага).

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 33-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 25 років, захищав кольори команд «Спарта» (Прага), МОДО, «Колумбус Блю-Джекетс» та «Млада Болеслав».

Загалом провів 543 матчі в НХЛ.

Був гравцем молодіжної збірної Чехії, у складі якої брав участь у 26 іграх. Виступав за національну збірну Чехії, на головних турнірах світового хокею провів 115 ігор в її складі.

Завершив кар'єру гравця 16 березня 2016 року.

Нагороди та досягнення 

 Чемпіон Чехословаччини у складі «Спарта» (Прага) — 1993.
 Чемпіон Чехії у складі «Спарта» (Прага) — 2000.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Їглави
чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Хокеїсти «Спарти» (Прага)
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Млада Болеслав»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Чеські бронзові олімпійські медалісти